Лабасті́д-Сен-Жорж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 34 км на схід від Тулузи, 35 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1037 осіб у працездатному віці (15-64 років) 756 були активні, 281 — неактивна (показник активності 72,9%, у 1999 році було 71,1%). З 756 активних працювало 716 осіб (378 чоловіків та 338 жінок), безробітних було 40 (13 чоловіків та 27 жінок). Серед 281 неактивної 93 особи були учнями чи студентами, 115 — пенсіонерами, 73 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 697 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1839,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лабастід-Сен-Жорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн